Battaglia di Falluja, combattuta tra il 19 ed il 22 maggio 1941 tra truppe britanniche ed irachene, nell'ambito della guerra anglo-irachena del 1941.
 Prima battaglia di Falluja (operazione Vigilant Resolve), combattuta tra il 4 aprile ed il 1º maggio 2004 tra truppe americane ed insorti iracheni, nell'ambito della guerra d'Iraq.
 Seconda battaglia di Falluja (operazione Phantom Fury), combattuta tra il 7 novembre ed il 24 dicembre 2004 tra truppe della coalizione (americane, britanniche e del nuovo governo iracheno) ed insorti iracheni, nell'ambito della guerra d'Iraq.